Okręty US Navy o nazwie USS "Portunus":

 Pierwszy "Portunus" (AGP-4) był okrętem desantowym czołgów typu LST-1. Nosił wcześniej nazwę LST-330. Był w służbie w latach 1943-1946. Okręt pełnił rolę tendra dla jednostek patrolowych.
 Drugi "Portunus" (ARC-1) był średnim okrętem desantowym typu LSM-1. Nosił wcześniej nazwę LSM-275. Był w służbie w latach 1944-1959. Pełnił także rolę okrętu naprawczego kabli.

Portunus